La  blindée (en russe : 3-я танковая армия, parfois traduit «  de tanks »), puis  blindée de la Garde (en russe : 3-я гвардейская танковая армия), était une grande unité de l'Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique (la Seconde Guerre mondiale), puis de l'Armée soviétique.

Grande Guerre patriotique 

Commandants :
 lieutenant-général Prokofi Logvinovitch Romanenko ( – ) ;
 major-général Pavel Rybalko ( – ) ;
 lieutenant-général Pavel Rybalko ( – ).

Première formation 
La  blindée a été formée en  à partir des éléments de l'ancienne  dans le district militaire de Moscou pour faire partie de la réserve de la Stavka. Elle est composée du , du  blindé, du  et de la  autonome blindée, le tout sous le commandement du lieutenant-général Prokofi Logvinovitch Romanenko (de mai à ).

Selon la doctrine militaire des opérations en profondeur prônée par l'Armée rouge (théorisée par Triandafillov et Toukhatchevski), une armée blindée (Танковая армия, abrégée en TA) est destinée à être engagée après une percée effectuée par une autre armée combinée (composée d'infanterie largement soutenue par des divisions d'artillerie et des brigades de tanks d'accompagnement) ; le rôle de l'armée blindée était de servir d'« échelon de frappe opérative » en s'enfonçant le plus loin possible en territoire adverse (jusqu'à 150 à ), si possible ses corps d'armée avançant en parallèle, pour déstructurer tout le système ennemi. La  blindée est la première constituée sur les six du conflit, qui furent les fers de lance des principales offensives soviétiques de la seconde partie de la Grande Guerre patriotique.

Le , elle est engagée pour la première fois pendant l'offensive de Kozelsk, près de la rivière Jizdra, sans supériorité aérienne, s'y faisant tailler en pièces par la  de Panzer du Generalmajor Adelbert Schulz. Après avoir renouvelé ses chars et avoir été lourdement renforcée (avec un corps de cavalerie, quatre divisions de fusiliers et trois brigades blindées), son deuxième engagement a lieu en  pendant l'offensive Ostrogojsk-Rossoch et surtout en mars 1943 dans la troisième bataille de Kharkov : un nouvel échec. Les restes de l'armée servent à la formation de la  ; l'armée blindée est dissoute le .

Seconde formation

1943 
La  blindée est reformée par l'ordre du  ; son commandement est confié à partir du  au lieutenant-général Pavel Rybalko, avec comme officier politique le major-général (lieutenant-général à partir du ) , comme commandant adjoint le major-général Kirill Filippovich Suleykov puis à partir du  le major-général Yuriy Nikolayevich Solovyov. L'armée est complètement rééquipée avec  T-34/76,  légers T-70 et  SU-122.

La  blindée participe à la seconde partie de la bataille de Koursk au sein du front de Briansk : l'opération Koutouzov consiste en une offensive soviétique au nord-est du saillant allemand d'Orel. L'assaut est lancé le  par les  et , puis la  blindée est insérée entre elles dès le 19, alors que le front n'est toujours pas percé. Le 24, l'armée Rybalko passe sous les ordres du front central ; c'est un nouvel échec car l'armée a été usée dans des assauts frontaux, sans jamais obtenir la percée. Les pertes sont très lourdes : la  blindée a perdu 60 % de ses T-34/76 et 73 % de ses T-70. Malgré ça, elle obtient le titre d'armée de la Garde par décision du  : le  blindé devient le  blindé de la Garde, le  blindé devient le  et le  mécanisé prend le nom de  mécanisé de la Garde. Le , le  mécanisé remplace le  mécanisée de la Garde. Le , la  blindée de la Garde est retiré du front central pour revenir dans la réserve générale.

L'armée est remise sur pied une nouvelle fois en  avec 450 T-34/76, 131 Churchill, 15 Sherman М4-А2 (livrés par les convois de l'Arctique), sept T-70, 42 SU-76, 24 SU-152 et 16 SU-122. La  blindée de la Garde rejoint le front de Voronej pour participer à l'offensive visant Kiev en , marquée notamment par le difficile passage de l'armée sur la rive occidentale du Dniepr : pour cette action, Rybalko obtient les distinctions de héros de l'Union soviétique et de l'ordre de Lénine (par décision du Soviet suprême du ).

1944 
En 1944, Rybalko et sa  blindée de la Garde prennent part aux opérations de reconquête de l'Ukraine. L'armée peut enfin jouer le rôle pour lequel elle a été créée : celui d'un groupe mobile, engagé juste après la percée du front ennemi pour réaliser des avancées profondes en territoire adverse en application de l'art opératif. L'armée participe ainsi aux opérations Jytomyr-Berditchev et Proskourov-Tchernovtsy (opérations correspondant à l'offensive Dniepr-Carpates).

En , les  blindée de la Garde,  blindée de la Garde et  blindée sont regroupées en Ukraine occidentale et affectées au premier front ukrainien d'Ivan Koniev pour être utilisées dans le cadre de l'offensive Lvov-Sandomir contre le groupe d'armées Ukraine du Nord allemand. Le , l'armée est équipée de , , un Panther (une prise de guerre),  (de fabrication américaine),  et .

Une des deux percées initiales est confiée aux  et  au sud de Brody, sur un front d'attaque resserré (). Le , après une heure et demie de préparation d'artillerie très concentrée, la  avance d'une dizaine de kilomètres, mais sur seulement 6/ de large, jusqu'à Koltov. C'est dans cet étroit couloir que Koniev engage le  l'échelon d'exploitation que représente les  (chars de combat et canons automoteurs) de la  blindée et les  du groupement mixte Sokolov ( et  de cavalerie de la Garde), avec un important soutien aérien (le front dispose de  et bombardiers). Les lignes allemandes cèdent : le 18, le Bug est atteint, Brody est encerclée, avec dans la poche le  allemand (liquidé du 21 au ). La pluie arrête Ribalko pendant deux jours, en rupture logistique, l'empêchant de foncer sur Lvov et de la prendre. Le , devant la résistance allemande autour de Lvov, Rybalko reçoit l'ordre de Koniev de désengager son armée pour l'envoyer le 22 par le nord éviter l'agglomération, arrivant le 24 à Yavorov et Mostiska (à l'ouest de Lvov). Peremyshl sur le San est prise le 27, permettant de foncer vers l'ouest. La Vistule est atteinte à Annopol le  par des unités de la  de la Garde, qui traversent dès le lendemain. Les  et  blindées de la Garde passent sur la rive gauche le  à Baranov au sud de Sandomir, prenant Staszow et renforçant la défense de la tête de pont face aux contre-attaques allemandes. La premier front ukrainien passe alors sur la défensive, en attendant son rééquipement et le rétablissement de sa logistique. Pour l'opération Lvov-Sandomir, la  blindée de la Garde a avancé de  à travers les lignes allemandes.

Le , la  de la Garde (commandée par le colonel Bulyguine) du  blindé de la Garde (du major-général Burdeiny) traverse la rivière Angerapp par surprise sur un pont en béton intact, entrant dans le village de Nemmersdorf, en Prusse-Orientale (aujourd'hui Maïakovskoïe, dans l'oblast de Kaliningrad). Il s'agit d'une des premières localités allemandes prise par l'Armée rouge : le corps blindé s'arrête sur place, perdant sa discipline pour tuer toute la population, violer les femmes et piller les habitations. Deux jours plus tard, une contre-attaque allemande menée par la , la brigade Führer-Grenadier et la division blindée Hermann Göring encercle puis détruit le corps blindé, ce qui fixe le front pour quelques mois.

1945 
Le premier front ukrainien sous le commandement d'Ivan Koniev encadre début  dix armées dont deux blindées (la  blindée de Dmitri Leliouchenko et la  de Pavel Rybalko). En , l'armée de Rymalko est armée avec , , , ,  et .

Le  au matin, le  ukrainien perce les positions allemandes au nord de Cracovie sur une largeur de  ; dès , Koniev ordonne à ses deux armées blindées de foncer vers l'ouest. La  franchie la Vistule à Baranów, traverse les rangs de la , puis la Nida sous les exhortations de Rybalko :  Les tentatives allemandes de contre-attaque ne font qu'un peu freiner la progression soviétique ; l'armée blindée s'enfonce vers l'ouest sans se soucier de ses flancs, roulant de jour comme de nuit en évitant les agglomérations. Le  au soir, la tête de colonne de la  blindée de la Garde a dépassé Jędrzejów ; le 18, Radomsko, atteignant au soir la frontière de la Silésie. Le , Rybalko reçoit de Koniev, avec accord de la Stavka, l'ordre de ne pas continuer vers Breslau mais de faire un virage de 90° pour foncer vers le sud en longeant l'Oder et encercler toute la Haute-Silésie. Proche de la panne sèche, Rybalko ordonne de siphonner le gazole du  mécanisé pour approvisionner les deux corps blindés. Le 23, les chars de Rybalko sont à Oppeln ; le 25, la contre-attaque de la  près de Gleiwitz freine la progression de la  blindée de la Garde, permettant l'évacuation allemande en catastrophe de la Haute-Silésie. Le front se stabilise les 28 et 29 autour de Rybnik et de Ratibor. Finalement, la participation de l'armée de Rybalko à l'offensive Vistule-Oder correspond à une raid de  dans le dispositif allemand.

La  blindée de la Garde participe à la bataille de Berlin en contournant l'agglomération par le sud, prenant notamment les locaux de l'état-major de l'OKH (le commandement de l'Armée de terre allemande) à Zossen le . Après la capture de la capitale allemande, l'armée de Rybalko fonce jusqu'à Prague, prise le , le jour de la capitulation des forces armées allemandes.

Guerre froide 
Après la capitulation allemande, la  blindée de la Garde fait partie des forces d'occupation soviétiques en Allemagne. Par ordre du , tous les troupes blindées soviétiques sont réorganisées : les armées blindées deviennent des armées mécanisées, les corps blindé deviennent des divisions blindées et les corps mécanisés des divisions mécanisées. La  mécanisée de la Garde cantonne autour d'Eberswalde (dans l'est du Brandebourg) avec QG à Luckenwalde. En 1948, en plus de la  blindée de la Garde, de la  blindée de la Garde et de la  mécanisée, se rajoutent la  mécanisée de la Garde (ex  aéroportée de la Garde, venant de l'ancien  de fusiliers de la  de la Garde).

En , la  mécanisée de la Garde est engagé dans la répression de l'insurrection allemande, la  blindée à Dessau et Wittemberg, la  à Lübben, Cottbus et Spremberg. En 1957, l'armée est renommée  de chars de la Garde. Elle est toujours composée des  et  de chars des gardes, mais la  mécanisée est dissoute tandis que la  mécanisée des gardes est transformée en  de fusiliers motorisés des gardes. En 1959 s'y rajoute la  de fusiliers motorisées des gardes.

En , l'état-major de l'armée, renommée la  de la Garde, est envoyé dans le district militaire du Turkestan avec QG à Almaty (au Kazakhstan). Les divisions quant à elles sont réparties dans d'autres armées stationnées en Allemagne. La  est finalement dissoute le .

Commandants :
 lieutenant-général Pavel Rybalko ( – ) ;
 lieutenant-général  ( – ) ;
 lieutenant-général Vasily Butkov ( – ) ;
 lieutenant-général  ( – ) ;
 major-général Sergueï Sokolov ( – ) ;
 major-général Georgy Anishchik ( – ).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Pavel Rybalko
 À la guerre comme à la guerre (На войне как на войне), film soviétique de 1969 sur la  blindée de la Garde.
 Corps blindé
 Corps mécanisé
 Histoire militaire de l'Union soviétique

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1942
Unité ou formation militaire dissoute en 1969
Unité de la Garde soviétique
Unité blindée